Круглолесский сельсовет — упразднённое сельское поселение в Александровском районе Ставропольского края Российской Федерации.

Административный центр — село Круглолесское.

География 
Находится в западной части Александровского района. Площадь сельсовета — 294,0 км²

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

16 марта 2020 года муниципальные образования Александровского района были объединены Александровский муниципальный округ.

Население 

Демография
В 2011 году родилось 53 человек, умерло — 83

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Состав сельского поселения

Местное самоуправление

Дума Круглолесского сельсовета 
Срок полномочий депутатов — 5 лет; дата избрания депутатов — 13 сентября 2015 года; количество депутатов — 10 чел.

 Председатели Думы
 Семергей Антонина Львовна (на постоянной основе)

Администрация Круглолесского сельсовета 
 Главы администрации
 с 13 сентября 2015 года — Семергей Антонина Львовна (род. 1962)

Инфраструктура 
 Школа
 Врачебная амбулатория
 Аптека
 14 магазинов
 АЗС

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Александровского района Ставропольского края
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году